Ву́лиця Яросла́ва Гала́на, ву́лиця Гала́на — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Волинська область 

Горохівська громада:
 Вулиця Ярослава Галана — вулиця в м. Горохів. (також є провулок)

Мар'янівська громада:

 Вулиця Ярослава Галана — вулиця в смт. Мар'янівка.

Торчинська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в смт. Торчин.

Закарпатська область 

Буштинська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Чумальово.

Виноградівська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Олешник.

Івано-Франківська область 

Гвіздецька громада:
 Вулиця Галана — вулиця в смт. Гвіздець.
 Вулиця Ярослава Галана — вулиця в с. Старий Гвіздець

Обертинська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Яківка.

Тисменицька громада:
 Вулиця Галана — вулиця в м. Тисмениця.

Львівська область 

Золочівська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Єлиховичі.

Одеська область 
Кодимська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Загнітків.

Старосільська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Старе Село.

Харківська область 
Старосалтівська громада:
 Вулиця Галана — вулиця в с. Хотімля.

Окуповані території:

Вулиця Ярослава Галана — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Ярослава Галана — вулиця в Луганську.
 Вулиця Галана — вулиця в Єнакієвому.
 Вулиця Галана — вулиця в Чистяковому.

 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Гуцульської в с. Верхнє Водяне.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в с. Верхній Струтинь.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Підгора в с. Вікняни.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Бузкової вулиці у Волочиську.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Незалежності в с. Воля.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Козацької в с. Голишів.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Степана Бандери в Гніздичеві.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Джерельної вулиці в с. Дубляни.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Августина Волошина у Києві.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Української вулиці в с. Корнич.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Небесної Сотні в с. Коршів.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Урожайної вулиці в Летичеві. 
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Вишневої вулиці в с. Лопатичі.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Олімпійської вулиці в с. Лука-Мелешківська.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Збаразької вулиці в с. Максимівка.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Новограді-Волинському.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Романа Шухевича у Одесі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Чорновола у смт Обертин.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва Галицької вулиці в смт. Рожнятів.
Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в с. Середній Бабин.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Вишиванки у Сторожинці.
 Вулиця Ярослава Галана — розділена на вулиці Олексія Панченка і Пахарів Хутір у Черкасах.
Вулиця Галана — колишня назва Яблуневої вулиці в Березному.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Сергія Нігояна в Бережанах.
Вулиця Галана — колишня назва Лісової вулиці в с. Білі Ослави.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці В.Паучка в с. Велика Горожанна.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Івана Мазепи в с. Вербовець.
Вулиця Галана — колишня назва Лісової вулиці в с. Вибранівка.
 Вулиця Галана — колишня назва Загреблянської вулиці у місті Городище.
Вулиця Галана — колишня назва Горної вулиці в с. Городище.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Шашкевича с. Деревня.
В Дніпрі:
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Празької Весни в Амур-Ніжньодніпровському районі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Івана Піддубного в Самарському районі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Дружківці.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Родини Храпливих у Заліщиках.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Братів Ковалюків в с. Зібранівка.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Індустріальна у місті Іршава
 Вулиця Галана — колишня назва Костельної вулиці у Калуші.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Степана Бандери в с. Київець.
 Вулиця Галана — колишня назва Шкільної вулиці у Ківерцях.
 Вулиця Ярослава Галана — колишня назва вулиці Володимира Калини в с. Колоколин.
 Вулиця Галана — колишня назва Церковної вулиці в с. Копанки.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Князів Корецьких у Корці.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Михайла Бойчука у місті Коростень.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Тараса Бульби у Костополі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Василя Скрипки у Кривому Розі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Богдана Лепкого у Львові.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Шкільної в смт. Луків.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Львівська у місті Любешів.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Івана Мазепи у Любомлі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Львівська у місті Маневичі.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Романа Шухевича у Миколаєві Львівської області.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Степана Бандери в Мукачеві.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Малий Ринок в с. Нижній Вербіж.
 Вулиця Галана — колишня назва Затишної вулиці у Нікополі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Кочани в с. Нова Кам'янка.
 Вулиця Галана — колишня назва Радісної вулиці в с. Новоселівка.
Вулиця Галана — колишня назва Подільської вулиці в с. Підвисоке.
 Вулиця Галана — колишня назва Західної вулиці в с. Підгірці.
Вулиця Галана — колишня назва Прибережної вулиці в с. Підпечери.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Івана Миколайчука у Полтаві.
 Вулиця Галана — колишня назва Квіткової вулиці в с. Приборжавське.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Затишна у місті Радивилів.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Чорновола в с. Рудники.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Дмитра Лазаренка в с. Русів.
 Вулиця Галана — колишня назва Весняної вулиці у Сарнах.
 Вулиця Галана — колишня назва Вишневої вулиці в с. Слобідка.
 Вулиця Галана — колишня назва Зеленої вулиці в с. Сороки.
 Вулиця Галана — колишня назва Сокальської вулиці в с. Стоянів.
Вулиця Галана — колишня назва Садової вулиці в с. Стримба.
Вулиця Галана — колишня назва Лісної вулиці в с. Труханів.
 Вулиця Галана — колишня назва Дулібської вулиці у Турійську.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Героїв Крут в Ужгороді.
 Вулиця Галана — колишня назва Літературної вулиці у Харкові.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Богдана Лепкого в Хоросткові.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Василя Галана в с. Хлібичин.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Марка Кропивницького у Хмельницькому.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Володимира Когутяка в с. Угринів.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Георгія Гонгадзе в Чернівцях.
Вулиця Галана — колишня назва Масанівської вулиці у Чернігові.
 Вулиця Галана — колишня назва Затишної вулиці в с. Чернятин.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Івана Галана у с. Чагарі-Збаразькі.
 Вулиця Галана — колишня назва вулиці Ярослава Якима в смт. Чинадійово.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Петрушевича у Чорткові.
Вулиця Галана — колишня назва Вербової вулиці в Шклі.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Шостка.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у Шполі.
Вулиця Галана — колишня назва вулиці Кам'янка в Яремче.

Провулок Галана 
Провулок Галана — колишня назва Спринчанського провулку в с. Рідківці.
Провулок Галана — колишня назва провулку Червона Рута в с. Маршинці.

Вулиця Ярослава Галана — вулиця в Ростові-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей